Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Cattistock:
 le , un dragueur de mines de classe Hunt qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un navire de guerre des mines de  lancé en 1981.

Cattistock